Димитър (Мицо) Николов Делчев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Димитър Делчев е роден през 1879 година в Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Втори по рождение син на Никола Делчев и Султана Делчева, негови братя са Гоце, Милан и Христо Делчеви.

Димитър Делчев учи в Солунската българска мъжка гимназия, където се присъединява към ВМОРО, участва в няколко терористични акции, а също и в бунта на учениците в гимназията. През лятото на 1900 година се включва в четата на Христо Чернопеев.

На 4 февруари 1901 загива в сражение с турски аскер край Баялци.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Димитър
Терористи на ВМОРО
Родени в Кукуш